Polska:
 dawna nazwa wsi Małocin

Niemcy:
 Waltershausen – dzielnica gminy Saal an der Saale w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Waltershausen – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Osoby:
 Hermann Wolfgang von Waltershausen – niemiecki kompozytor
 Wolfgang Sartorius von Waltershausen – niemiecki geolog